

Geografia 
Australia
 Isole Wellesley – arcipelago dell'Australia
Canada
 Wellesley – cittadina della Municipalità Regionale di Waterloo
Stati Uniti
 Wellesley – comune della contea di Norfolk, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
Malaysia
 Wellesley – provincia malese fondata durante il periodo coloniale britannico e diventata in seguito l'estesa municipalità di Seberang Perai, il cui territorio occupa la maggior parte dello stato di Penang

Persone 
 Arthur Wellesley, I duca di Wellington – militare e politico britannico, comandante delle forze anglo-alleate nella battaglia di Waterloo, che determinò la sconfitta definitiva di Napoleone, e per due volte primo ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.
 Henry Wellesley, I barone Cowley – fratello minore di Arthur e Richard, diplomatico e politico britannico
 Richard Wellesley, I marchese Wellesley – fratello maggiore di Henry e Arthur, militare e politico britannico, Governatore generale dell'India dal 1798 al 1805.

Altro 
 Vickers Wellesley – bombardiere britannico